In 2018 werd de 37ste editie van de Campeonato Brasileiro Série B gespeeld, de op een na hoogste voetbalcompetitie in Brazilië. De competitie werd gespeeld van 13 april tot 24 november. Fortaleza werd kampioen en promoveerde naar de Campeonato Brasileiro Série A, net als de nummers twee tot vier. De laatste vier in de stand degradeerden.

Voor het derde jaar op rij had de regio Zuid de meeste deelnemers, de clubs uit de regio Noordoost waren met slechts drie clubs het slechts vertegenwoordigd sinds 2006. De regio slaagde er wel in om uiteindelijk twee promovendi af te leveren. Fortaleza en CSA waren vorig jaar pas gepromoveerd en versierden nu dus een tweede promotie op rij.

Eindstand

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série B
Braziliaans competitievoetbal 2018